Een verkeersweg:
 N898 (België)
 N898 (Nederland), zie Provinciale weg 898

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing